Semnan steht für:

 Semnan (Provinz), eine Provinz im Iran
 Semnan (Stadt), die gleichnamige Hauptstadt der Provinz
 Semnan (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Semnan im Iran